Smišljak je lahko:
 Smišljak, Brod Moravice (Hrvaška)
 Smišljak, Vrbovsko (Hrvaška)